Amphitethya är ett släkte av svampdjur. Amphitethya ingår i familjen Tetillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Amphitethya